Remus Tudor (ur. 17 marca 1993 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski, zawodnik klubu CSS Braşovia. Członek kadry A reprezentacji Rumunii w skokach narciarskich. Wielokrotny medalista mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich, nieoficjalny rekordzista tego kraju w długości skoku narciarskiego, uczestnik Mistrzostw Świata 2011. Jest jednym z dwóch rumuńskich skoczków narciarskich (obok Szilvesztra Kozmy), którzy w swojej karierze zdobywali punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Jego rekord życiowy, to 125 metrów, ustanowiony w 2012 roku na skoczni Vogtland Arena w miejscowości Klingenthal.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 28 lipca 2007 w Bischofshofen podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość 57,5 m na skoczni normalnej.

W lutym 2011 wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Oslo. W kwalifikacjach do konkursu skoków na skoczni normalnej zajął przedostatnie, 53. miejsce i nie zakwalifikował się do konkursu głównego. W kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej nie wziął udziału.

W październiku 2011 wziął udział w Letnich Mistrzostwach Rumunii w Skokach Narciarskich 2011 rozegranych na skoczni Trambulina Valea Cărbunării. Pierwszego dnia zawodów (29 października) zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym, jednocześnie ustanawiając rekord skoczni (69 metrów). Dzień później, wraz z zawodnikami zespołu CSS Braşovia, zdobył srebrny medal konkursu drużynowego, jednocześnie poprawiając rekord skoczni o pół metra – do wyniku 69,5 metrów.

W lutym 2012 wziął udział w Mistrzostwach Rumunii w Skokach Narciarskich 2012. W konkursie indywidualnym rozegranym 9 lutego na skoczni Trambulina Valea Cărbunării po skokach na odległość 64 i 67 metrów zajął pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal mistrzostw kraju.

11 i 12 lutego 2012 wziął udział w Mistrzostwach Krajów Bałkańskich w Skokach Narciarskich 2012 rozgrywanych na skoczni Trambulina Valea Cărbunării w Râșnovie. W pierwszym dniu zawodów, po skokach na odległość 63,5 oraz 68 metrów zdobył srebrny medal, a dzień później oddał skoki na odległość 64,5 i 70 metrów, dzięki czemu zdobył złoty medal. Wynikiem uzyskanym w ostatniej próbie (70 metrów) poprawił jednocześnie swój własny rekord skoczni.

22 marca 2013 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu w celu wyłonienia indywidualnego mistrza świata na skoczni K-90 w Val Di Fiemme. Zajął w nich przedostatnią pozycję.

Mistrzostwa świata juniorów

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 19 stycznia 2013 (3. miejsce)
  Râșnov – 21 lutego 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Braszowie
Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Braszowem
Urodzeni w 1993